Score může znamenat:

 Skóre – počet bodů ve hrách či ve sportu
 Score (časopis) – časopis o počítačových hrách
 score (jednotka) – stará anglická jednotka objemu, hmotnosti a označení počtu kusů